Lufira bezeichnet:

 Lufira (Malawisee), ein Fluss in Malawi
 Lufira (Lualaba), ein Fluss in der Demokratischen Republik Kongo